

Notes et références 

Besançon-Viotte